Koplik kan syfta på:

Albanien 

 Kopliku i Siperm, ort, Shkodër prefektur, 
 Kopliku, distriktshuvudort, Shkodër prefektur, 
 Bashkia e Koplikut, tidigare kommun, Shkodër prefektur